Ulisses Football Club (armensk: Ուլիս Ֆուտբոլային Ակումբ), forkortet Ulisses F.C., var en armensk fodboldklub, hjemmehørende i byen Jerevan. 

Klubben spiller i Armeniens førstedivision i fodbold. De bruger Hanrapetakan Stadion som deres hjemmebane.

Historie med klubnavne
 2000 – Grundlagt som Dinamo-2000 F.C.
 2004 – Ændrede navn til Dinamo-Zenit F.C. (navnet blev ændret pga. ny sponsor)
 2006 – Ændrede navn til Ulisses F.C. (navnet blev ændret pga. ny sponsor)

Titler 
 Armenske mesterskaber (1): 2011

Historiske slutplaceringer

Noter 

Fodboldklubber i Armenien